Phaeoglossum är ett släkte av svampar. Phaeoglossum ingår i familjen Geoglossaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Phaeoglossum